

Фамилия 
 Фёдоровский, Алексей Александрович (1897—1981) — советский хирург.
 Фёдоровский, Андрей Сергеевич (род. 1963) — советский футболист и футбольный тренер
 Фёдоровская, Ольга Фёдоровна (1885—1964) — советская певица (сопрано) и вокальный педагог.

Топоним в России 

 Фёдоровский — хутор в Лискинском районе Воронежской области.
 Фёдоровский — хутор в Поназыревском районе Костромской области.
 Фёдоровский — хутор в Новокубанском районе Краснодарского края.
 Фёдоровский — посёлок в Сузунском районе Новосибирской области.
 Фёдоровский — хутор в Октябрьском районе Оренбургской области.
 Фёдоровский — хутор в Советском районе Ставропольского края.
 Фёдоровский — посёлок в Аксубаевском районе Татарстана.
 Фёдоровский — посёлок в Узловском районе Тульской области.
 Фёдоровский — прежнее название деревни Глумилино, вошедшей в состав города Уфы
 Фёдоровский — посёлок городского типа в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

См. также 
 Федоровский
 Фёдоровская
 Фёдоровское
 Новофедоровский